Віталій Миколайович Холодняк — (9 жовтня 1969, с. Тернівка Смілянський район Черкаська область — 22 грудня 2015, Першотравневий район Донецька область) — український військовик, учасник російсько-української війни рр., солдат Збройних Сил України.

Життєпис 
Проходив службу у 28-й Окремій механізованій бригаді, в/ч А0666.

Обставини загибелі:  
Загинув 22 грудня 2015 р. під час виконання бойового завдання від кулі снайпера на блокпосту в Першотравневому районі Донецької області.

Місце поховання: с. Тернівка, Смілянський район, Черкаська область  25 грудня 2015 р.

Вшанування 
 1 серпня 2017 року в ЗОШ села Ковалиха відкрито та освячено меморіальну дошку Віталію Холодняку.
 19 жовтня 2017 року в селі Тернівка на фасаді Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст. відкрили три меморіальні дошки — загиблим воїнам АТО Віталію Холодняку і Олегу Новохатьку та загиблому у 1984 році в Афганістані Сергію Бойко.

Примітки 

Померли в Мангушському районі
Поховані в Смілянському районі